Albert Czeczott (1873-1955) – polski inżynier
 Henryk Czeczott – polski inżynier
 Otton Czeczott – polski lekarz

Zobacz też:
 Kopalnia Węgla Kamiennego Czeczott
 Czeczot